Nega Gizza - rapper brasileira
 Nêga (álbum) - de Luciana Mello
 Nêga (canção) - de Luan Santana
 Nêga (canção) - de Pabllo Vittar

Veja também
 Nego

Desambiguação